Кубок африканских наций по пляжному футболу 2018 — Турнир, по результатам которого лучшие две сборные квалифицировались на Чемпионат мира по пляжному футболу 2019. Чемпионский титул защищал Сенегал.

Команды 
Всего 13 команд решили принять участие в квалификации.

Квалификация 

|}

Квалифицировавшиеся команды 
Следующие восемь команд квалифицировались для участия в турнире:
  (Хозяева)
 
 
 
 
 
 
 1

1—дебют

Групповой этап

Группа А

Группа В

Утешительный раунд

Полуфиналы

Матч за седьмое место

Матч за пятое место

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019
Международные соревнования по футболу в Египте
Спорт в Египте в 2018 году
Декабрь 2018 года
Футбол в Африке в 2018 году